Čtyří Dvory ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Čtyří Dvory, Ortsteil von České Budějovice, Okres České Budějovice
 Čtyří Dvory, Ortsteil von Jedlová u Poličky, Okres Svitavy
 Čtyří Dvory (Prosetín), Ortsteil von Prosetín, Okres Žďár nad Sázavou